Tanto kan avse:
 Tantō – en sorts japansk dolk
 Tantolunden – en park och ett koloniträdgårdsområde på Södermalm i Stockholm
 Tanto sockerbruk – ett tidigare stort sockerbruk som drevs i Tantoområdet
 Tanto, Stockholm – ett informellt område på Södermalm i Stockholm
 Tanto vintertull – en av Stockholms stadstullar på Södermalm i Stockholm
 Tantogården – en tidigare gård och en konsertscen på Södermalm